Алберта има више значења:
 Алберта, канадска покрајина
 Алберта (Вирџинија), град у америчкој савезној држави Вирџинија
 Алберта (Минесота), град у америчкој савезној држави Минесота